Segel bezeichnet:
 Segel, großes Tuch zur Nutzung der Windenergie
 Gaumensegel (velum palatinum), Organ von Säugetieren
 Segel des Schiffs, Sternbild des Südhimmels
 Sonnensegel (Raumfahrt) zum Antrieb von Raumfahrzeugen oder zum Schutz vor Sonneneinstrahlung
 Turm eines U-Boots, siehe Turm (Schiffsteil)

Personen:
 Binjamin Segel (1866–1931), galizischer Autor
 Jakow Segel (1923–1995), sowjetischer Filmautor und -regisseur
 Jason Segel (* 1980), US-amerikanischer Schauspieler
 Joseph Segel († 2010), kenianischer Bischof
 Lee Segel (1932–2005), US-amerikanischer Mathematiker

Skulpturen:
 Segel (Skulptur Bremen)
 Segel (Skulptur Haltern) 

Siehe auch: